María de Nassau (; Biebrich, 29 de enero de 1825 - Neuwied, 24 de marzo de 1902) fue el octavo vástago y cuarta hija del duque Guillermo I de Nassau y de la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen. Fue esposa del príncipe Germán de Wied y madre de la reina Isabel de Rumania.

Primeros años 
María nació en Biebrich, en el Ducado de Nassau, siendo el octavo vástago y cuarta hija, además de la última de todos los vástagos del duque Guillermo de Nassau (1792-1839) con su primera esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen (1794-1825), hija del duque Federico de Sajonia-Altemburgo. Perdió a su madre pocos meses después de nacer y a su padre con 14 años.

Ella era la hermana de:
 Teresa (1815-1871), duquesa de Oldemburgo.
 Adolfo (1817-1905), gran duque de Luxemburgo.
Y hermanastra de:
 Elena (1831-1888), quien desposó al príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont.
 Sofía (1836-1913), reina consorte de Óscar II de Suecia y Noruega.

Matrimonio y familia 
María contrajo matrimonio el 20 de junio de 1842 en Biebrich con Germán, príncipe de Wied (1814-1864), hijo mayor del príncipe Juan Augusto Carlos de Wied y de la princesa Sofía Augusta de Solms-Braunfels. Tuvieron tres hijos:
 Isabel (29 de diciembre de 1843 - 3 de marzo de 1916), desposó al rey Carlos I de Rumania, con descendencia.
 Guillermo (22 de agosto de 1845 - 22 de octubre de 1907), príncipe de Wied. Desposó a la princesa María de los Países Bajos, con descendencia.
 Otón (22 de noviembre de 1850 - 18 de febrero de 1862).

Vida privada 

Según la escritora alemana María von Bunsen (1860-1941), se dice que la princesa María tuvo una relación con el político Francisco von Roggenbach (1825-1907) e incluso se casó con él en matrimonio morganático tras la muerte de su marido.

Títulos y estilos 
 29 de enero de 1825 - 20 de junio de 1842: Su Alteza Serenísima Ducal la princesa María de Nassau.
 20 de junio de 1842 - 5 de marzo de 1864: Su Alteza Serenísima Ducal la princesa de Wied.
 5 de marzo de 1864 - 24 de marzo de 1902: Su Alteza Serenísima Ducal la princesa viuda de Wied.

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Marie Prinzessin von Nassau-Weilburg
 Genealogics - Leo van de Pas - Princess Marie von Nassau
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 351
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: page 336
 L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: vol III page 454.

Princesas de Nassau-Weilburg
Casa de Wied